Catawissa ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Catawissa (Missouri)
 Catawissa (Pennsylvania)
 Catawissa Township (Pennsylvania)